A 2017-es úszó-világbajnokságon a női 400 méteres gyorsúszás versenyszámának döntőjét Budapesten rendezték. A győztes a címvédő Katie Ledecky lett.

Selejtező

Döntő

Források 
Az előfutamok eredménye (pdf)
A döntő eredménye (pdf)

Úszás a 2017-es úszó-világbajnokságon